Gornji Selkovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 41 stanovnika te 16 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji